Condamine ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Condamine (Ain), Gemeinde im französischen Département Ain
 Condamine (Jura), Gemeinde im französischen Département Jura
 Condamine (Queensland), Ort im australischen Bundesstaat Queensland
 Condamine River, ein Fluss in Australien

Mit Artikel und Namenszusatz:
 La Condamine, ein Stadtbezirk (Quartier) von Monaco
 La Condamine-Châtelard, Gemeinde im französischen Département Alpes-de-Haute-Provence

Condamine ist der Name folgender Personen: 
 Charles Marie de La Condamine (1701–1774), französischer Physiker und Geograf

Siehe auch:
 Contamine, die savoyische Form mit phonologischer Verhärtung von d zu t